Vlahovići je lahko:
 Vlahovići, Ljubinje (Bosna in Hercegovina)
 Vlahovići, Črna gora